Bulgaria – rodzaj grzybów
 Bulgaria – dzielnica Kluża-Napoki

Zobacz też:
 (2575) Bulgaria – planetoida z pasa głównego asteroid
 Bulgaria Air – bułgarska narodowa linia lotnicza